Hermógenes (filósofo) — filósofo grego dos séculos V e 
 Hermógenes (prefeito pretoriano) — oficial romano do 
 Hermógenes (mestre dos ofícios) — oficial bizantinos do 

Desambiguações de antropônimos